Zu Strahlenschutzverordnung siehe
 Strahlenschutzverordnung (Deutschland)
 Strahlenschutzverordnung (Schweiz)

Siehe auch:
 Röntgenverordnung (Schweiz)
 Allgemeine Strahlenschutzverordnung (Österreich)
 Medizinische Strahlenschutzverordnung (Österreich)